A 2010-es túraautó-világbajnokság volt a 7. túraautó-világbajnoki szezon. Március 7-én vette kezdetét és november 21-én fejeződött be. Ezalatt 22 futamot (11 forduló) rendeztek.

A bajnokságban új pontrendszert vezettek be ugyanúgy, mint a Formula–1 és a Rali-világbajnokságban. Az első tíz helyezett kap pontot a következő elosztásban: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.

Versenynaptár 

A versenynaptárban szereplő április 11-ei mexikói versenyt a súlyos áradások miatt törölték a naptárból, és nem is pótolták.

Csapatok és versenyzők 

Az FIA 2010. február 19-én hozta nyilvánosságra az egész évre nevezett csapatokat, és pilótákat.

A # a rajtszámot jelöli.

A hivatalos listára nem került rá, de nevezett a Company X Racing is. A csapat két BMW-vel állt volna fel.

Autómárkák 

A Seat kivonulása után a hat gyári autóból ötöt a SUNRED kapta, a gyári csapatot SR-Sportra nevezte át. Még nem született döntés, hogy a gyári-, vagy a privátbajnokságban vesznek-e részt. A biztosan privát csapatuknak is van egy gyári TDI-je. A TFSI autójukat (18-as rajtszám) nem biztos, hogy elindítják az egész szezonban, így nem került bele a nevezési listába. A hatodik gyári autót Michelisz Norbert csapata a Zengő Motorsport kapta meg, és nevezte be versenyzőjét.

A BMW miután egyesült, és a belga Racing Bart Mampaey kezébe adta az irányítást valószínűleg csak két autóval indulnak el, noha a 9-es rajtszám még fenntartott a számukra. A 22-es rajtszám a Wiechers-Sport által megvett gyári autónak van fenntarta. Az ötödik gyári autót Franz Engstler kapta.

A Chevrolet Lacettit a Bamboo-Engineering már a teljes évben indítja. (2009-ben csak két hétvégén voltak ott.) Így a Chevrolet két típusa is elindul 2010-ben.

A Lada pénzügyi okok miatt úgy döntött, hogy nem indul ebben a szezonban. Számukra volt fenntartva a 12-es, 13-as, 14-es rajtszám. Pilótáik eredetileg Félix Porteiro, Kirill Ladygin és Jaap van Lagen lettek volna. A csapat visszalépése miatt Porteiro és Ladygin munka nélkül maradt de Jaap van Lagen visszatért a Porsche Szuperkupába ahol a 7. helyet szerezte meg 2008-ban.

A Honda a Hartmann Racing színeiben tér vissza, miután 2009-et kihagyta. A csapatban tulajdoni részük is van, bár nem megerősített ez az információ.

A Volvo évek óta képviselteti magát gyári csapattal, de sosem az egész szezonra. Azt mondták 2009-ben, hogy 2010-ben rendesen (azaz teljes szezonban) elindulnak, ám mégsem így történt.

Kína versenyt, csapatot, és pilótát szeretett volna 2010-re. Egyik sem jött be, így a Roewe autók bemutatkozására még várni kell.

Átigazolások 
 Mehdi Bennani: Exagon Engineering → Wiechers-Sport
 Tom Coronel: SUNRED Engineering → SR-Sport
 Stefano d’Aste: Wiechers-Sport → Proteam Motorsport
 Augusto Farfus: Schnitzer Motorsport (BMW Team Germany) → Racing Bart Mampaey
 Jordi Gené: SEAT Sport → SR-Sport
 Sergio Hernández: BMW Italy Spain → Proteam Motorsport
 Tiago Monteiro: SEAT Sport → SR-Sport
 Yvan Muller: SEAT Sport → Chevrolet
 Michel Nykjær: Perfection Racing → SUNRED Engineering
 Kristian Poulsen: Engstler Motorsport → Poulsen Motorsport
 Gabriele Tarquini: SEAT Sport → SR-Sport
 James Thompson: LADA Sport → Hartmann Racing

Újoncok 
 Michelisz Norbert: SEAT León Eurocup (Zengő Motorsport) → Zengő Dension Motorsport (Igaz jutalomként 2008-ban és 2009-ben kiérdemelte az indulási jogot a WTCC-ban.)
 Darryl O’Young: FIA GT (Prospeed Competition) → Bamboo Engineering
 Harry Vaulkhard: Brit túraautó-bajnokság (Bamboo Engineering) → Bamboo Engineering

Távozók 
 Nicola Larini: Chevrolet → visszavonult
 Jörg Müller: Schnitzer Motorsport (BMW Team Germany) → Le Mans Series (Schnitzer Motorsport)
 Alessandro Zanardi: ROAL Motorsport (BMW Team Italy-Spain) → visszavonult

Világbajnokság végeredménye

Versenyzők

Gyártók

Yokohama Privát bajnokság 

* A Brno-i futamtól nem vehet részt a privát bajnokságban

Yokohama Csapat bajnokság

Újonc bajnokság

Források

Külső hivatkozások 
 A WTCC hivatalos honlapja

2010
Turaauto